Ingenieurbrücke (russisch  Inschenerny most) ist der Name folgender Brücken in Russland:

 Ingenieurbrücke (Pskow), Brücke über den Fluss Pskow in der Stadt Pskow, Oblast Pskow
 1. Ingenieurbrücke (Sankt Petersburg), Brücke über den Fluss Moika in Sankt Petersburg
 2. Ingenieurbrücke (Sankt Petersburg), Brücke über den  Woskressenski-Kanal am rechten Ufer der Fontanka in Sankt Petersburg